Pleasure, groupe de musique afro-américain. 
 Pleasure, long métrage américain d'Otto Brower sorti en 1931. 
 Pleasure, court métrage suédois de Ninja Thyberg sorti en 2013. 
 Pleasure, long métrage suédois  de Ninja Thyberg sorti en 2021.